Dialetos gregos pode se referir, mais especificamente, a:

Dialetos do grego antigo
Dialetos do grego moderno

Desambiguação